Olchówka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Olchówka, un village de la voïvodie de Lublin
 Olchówka, un village de la voïvodie de Podlachie